Фабио Май (; 16 июня 1970 года, Скильпарио, Бергамо, Ломбардия) — итальянский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира. Универсал, одинаково сильно выступал и в спринтерских и в дистанционных гонках.

Карьера 
В Кубке мира Май дебютировал в 1993 году, в январе 1998 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 3 победы на этапах Кубка мира, 2 в личных гонках и 1 в командных. Лучшим достижением Мая в общем итоговом зачёте Кубка мира является 6-е место в сезоне 1999/00.

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано, завоевал серебро в эстафете, кроме того был 13-м в гонке преследования и 28-м в гонке на 10 км классикой.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити вновь завоевал серебро в эстафете, в остальных гонках показал следующие результаты: 30 км коньком — 13 место, дуатлон 10+10 км — 20-е место, 50 км классикой — 14-е место.

За свою карьеру принимал участие в четырёх чемпионатах мира, на которых завоевал две бронзовые награды, обе в эстафетных гонках, в личных гонках не поднимался выше 7-го места.

Ссылки 
 
 

Лыжники Италии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года